Ziehm

steht für
 Ziehm Imaging, Hersteller mobiler C-Bogen-Systeme
 Arthur Ziehm, auch Arthur Ziehm, Internationale Film Exchange, Filmproduzent mit Sitz in Berlin

ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ziehm (1896 –?), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Ernst Ziehm (1867–1962), deutscher und Danziger Politiker
 Franz Ziehm (1866–1933), deutscher und Danziger Politiker
 Howard Ziehm (* 1940), US-amerikanischer Regisseur

Siehe auch:
Ziem